Donnersberg ist der Name von geographischen Objekten:

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 Donnersberg, deutscher Name des Milešovka (836,6 m), im Böhmischen Mittelgebirge bei Milešov (Velemín), Region Ústecký, Tschechien
 Donnersberg (686,5 m), im Nordpfälzer Bergland bei Dannenfels, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Donnersberg (Wormeln) (214,4 m), in der Warburger Börde nahe Wormeln (Warburg), Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen

Nach dem pfälzischen Donnersberg wurden benannt:
 Donnersbergkreis, Landkreis in Rheinland-Pfalz
 Département Donnersberg, deutscher Name des Département du Mont-Tonnerre, französisches Département während der französischen Revolutionskriege
 Sender Donnersberg auf diesem Berg

Donnersberg steht auch für:
 Donnersberg (Fraktion) in der Frankfurter Nationalversammlung
 Joachim von Donnersberg (1561–1650), bayerischer Geheimrat und Kanzler

Siehe auch:
 Donnerberg